Scarl – tipo di società cooperativa
 Scarl – tipo di società consortile
 Scarl – località della Svizzera
 Hilari Scarl – produttrice cinematografica e regista statunitense